Great Houghton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Great Houghton, Northamptonshire, England, Northamptonshire, 
 Great Houghton, South Yorkshire, England, South Yorkshire, Barnsley, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar